В этой статье представлены результаты матчей плей-офф чемпионата мира по баскетболу 2014. В нём участвовали четыре лучшие команды из каждой группы предварительного раунда. Команды играли по олимпийской системе: победитель пары выходит в следующий раунд, проигравший покидает турнир. Команды, проигравшие в полуфинале, разыграли между собой бронзовую медаль. Команды из групп A и B играли на «Паласио де Депортес де ла Комунидад де Мадрид» в Мадриде, а команды из групп C и D — на «Палау Сант Жорди» в Барселоне. Матч за 3-е место и финал прошли в Мадриде.

Участники

Сетка

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 

 Официальный сайт

Чемпионат мира по баскетболу 2014